Urash steht für:

 Uraš (Göttin), sumerische Erdgöttin, erste Gemahlin von An, Mutter von Nin'insina
 Uraš, sumerische Gottheit, Stadtgott von Dilbat, später mit An gleichgesetzt